Ostrava Open 2022, właśc. AGEL Open 2022 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 500 w sezonie 2022 z cyklu Ostrava Open rozgrywany w dniach 3–9 października 2022 roku w Ostrawie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 611 210 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2022 w tenisie ziemnym
2022
2022 w Czechach